Název Bílá Lhota má více míst:
 Bílá Lhota, obec v okrese Olomouc
 Bílá Lhota (zámek) – zámek v této obci
 Bílá Lhota (přírodní památka) – přírodní památka v této obci

Externí odkazy 
 

 Bílá Lhota